Saint-Usage (Aube)
Saint-Usage (Côte-d'Or)
ook:
Saint-Usuge,  Saône-et-Loire